Australian Open 2008 – pierwszy w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który odbył się w dniach 14–27 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 96. edycja rozgrywek.

Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Amerykanka Serena Williams i Szwajcar Roger Federer. Williams odpadła w ćwierćfinale po porażce z Jeleną Janković, natomiast Federer przegrał z Novakiem Đokoviciem w półfinale. Swój udział zapowiedziało dziewięćdziesięciu siedmiu z czołowej setki rankingu ATP i dziewięćdziesiąt osiem ze stu najwyżej klasyfikowanych zawodniczek WTA – poza kontuzjowaną Rosjanką Wierą Duszewiną i chorą Australijką Samanthą Stosur.

Po dwudziestu latach gry na Rebound Ace, nawierzchnia w Melbourne Park została zmieniona na Plexicushion, która z zapowiedziami organizatorów jest szybsza.

W pierwszych dniach turnieju doszło do zamieszek, wywołanych przez kibiców greckich. Policja stanu Victoria zmuszona została do interwencji. Użyto gazu pieprzowego, a kilka osób otrzymało zakaz wstępu do Melbourne Park. Wszystko to działo się podczas meczu Fernando Gonzáleza z Konstantinosem Ikonomidisem. Organizatorzy turnieju, nauczeni ubiegłorocznym doświadczeniem oznajmili, że nie będą tolerować żadnych wybryków kibiców.

W czwartek, 17 stycznia w Melbourne pobity został rekord frekwencji turnieju. Do Melbourne Park przybyło 62 885 osób. Dotychczas najlepszym takim wynikiem chlubił się US Open. 1 września 2007 na Flushing Meadows zjawiło się 61 083 ludzi.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Rezygnacje 
  Guillermo Cañas zrezygnował z gry w turnieju z powodu kontuzji lewego nadgarstka.
  Tommy Haas ogłosił, że nie wystąpi na kortach w Melbourne z powodu urazu ramienia.
  Dominik Hrbatý wycofał się z turnieju z powodu kontuzji prawego barku.
  Mark Philippoussis nie zagrał w zawodach z powodu urazu prawego kolana.
  Wiera Duszewina zrezygnowała z udziału w turnieju z powodu kontuzji prawej stopy.
  Samantha Stosur wycofała się z turnieju z powodu niewyleczonej boreliozy.

Obrońcy tytułów

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open 2008